

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Będargowo – wieś w woj. pomorskim, pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Będargowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce
 Będargowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. polickim, w gminie Kołbaskowo

Inne 
 Będargowo – jezioro w woj. zachodniopomorskim, pow. drawskim, w gm. Drawsko Pomorskie